Комола (Камола) — река в России, протекает в Ферзиковском районе Калужской области. Левый приток Оки.

География 
Река Комола берёт начало в районе деревни Комола. Течёт на юго-восток. Устье реки находится в 1067 км по левому берегу реки Ока. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Калуга до города Серпухов, без рек Протва и Нара, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100812110000021715
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002171
 Код бассейна — 09.01.01.008
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Ферзиковского района